Injera, (taita), een pannenkoekachtig brood gemaakt van teff-meel
Taita (geslacht), een  uitgestorven slakkengeslacht